Parrocchetto – vela quadra che sta immediatamente al di sopra della vela di trinchetto
 Parrocchetto – nome volgare di diverse specie di pappagallo